A 2003–2004-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 41. alkalommal kerültek kiírásra. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Arminia Bielefeld
 1. FC Nürnberg
 FC Energie Cottbus

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 SC Freiburg (aranyérmes)
 1. FC Köln (ezüstérmes)
 Eintracht Frankfurt (bronzérmes)

Csapatok

Tabella 

<div id="megj1">1Mivel a Hansa Rostock nem tartott igényt az Intertotó-kupa indulási jogra, így a megüresedett helyet a Wolfsburg kapta meg.
<div id="megj2">2A Kaiserslauterntől 3 pontot levontak a rendezetlen pénzügyi helyzete miatt.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2004. május 22.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2004. május 22.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2003-as DFB-Ligapokal
 2003–2004-es DFB-Pokal
 2003–2004-es Bundesliga 2

További információk 
 A 2003–2004-es szezon a DFB.de-n  
 A 2003–2004-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2003–2004-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2003–2004-es szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok